Молодёжная сборная Казахстана по футболу — команда, представляющая Казахстан на международных соревнованиях по футболу для молодёжи.

Краткая история 
Была создана во время отборочного этапа на летние Олимпийские игры 1996 года по футболу как сборная Казахстана до 23 лет. В том отборочном этапе сборная дошла до второго квалификационного раунда.

В 1999 году сборная участвовала в отборочном этапе летних Олимпийских игр 2000 года, где она дошла до финального раунда.

В 2002 году Казахстан был принят в  состав УЕФА. В связи со сменой ассоциации, сборная Казахстана до 23 лет переквалифицировалась в сборную Казахстана до 21 года и не участвовала в отборочных турнирах летних Олимпийских игр 2004 года.

В 2004 году сборная впервые приняла участие в отборочном этапе Чемпионата Европы до 21 года. Там сборная заняла 7 место среди 7 команд. С момента перехода в УЕФА Казахстан ещё не выходил в финальный раунд молодёжного чемпионата Европы и летних Олимпийских игр.

Достижения

Отборочный этап Азии на Олимпийские игры (до 23 лет)

Чемпионат Европы (до 21 года)

Олимпийские игры

Состав 

Состав сборной Казахстана 29 март 2022

Вр    Темирлан Анарбеков

Защ  Лев Скворцов

Защ  Жалгас Жаксылыков

Защ   Динмухаммед Кашкен

Защ  Саги Совет

ПЗ     Арсен Буранчиев

ПЗ     Султан Сагнаев

ПЗ     Эльхан Астанов

ПЗ      Андрей Ульшин

ПЗ      Жасулан Каиркенов

ПЗ      Данияр Усенов

Нап     Станислав Басманов

Нап     Абылайхан Жумабек

Нап     Еркебулан Сейдахмет

Нап     Мирас Турлыбек

Нап     Вячеслав Швырёв

Нап     Максим Самородов

Примечания

Ссылка 
 Страница на официальном сайте УЕФА

Сборная Казахстана по футболу
Казахстан